Пола́н (, ) — французская фамилия. Известные носители:

 Полан, Жан (1884—1968) — французский писатель, эссеист, издатель. Член Французской Академии.
 Полан, Луи (1883—1963) — французский лётчик. Пионер авиации.
 Полан, Фредерик (1856—1931) — французский психолог. Cпециалист в области исследования процессов мышления, речи, памяти.